Сук може означати:

Прізвища 

 Сук Микола Петрович (* 21 грудня 1945, Київ) — український піаніст. Заслужений артист УРСР (1973).
 Сук Петро Андрійович (1910—1994) — український хормейстер і педагог, директор Київської музичної школи імені Р. Глієра у 1948—1953 роки. Заслужений артист УРСР (1973). Батько Миколи Петровича Сука.
 Сук Олег Іванович (* 26 червня 1965, Тернопіль) — український музикант, композитор, басист рок-групи «Мертвий Півень», клавішник рок-групи «Ґорґішелі».
 Йозеф Сук (; 1874—1935) — чеський композитор та скрипаль.
 Сук Олександр Петрович (1968) -  український військовий, полковник.

Інше 
 Сук — великий відросток, який відгалужується від стовбура дерева.
 Сук (ринок) (, sūq) — торгова частина та комерційний центр міста в арабських країнах. Ринок у будь-якому арабському, берберському, а іноді й європейському місті.
 СУК (абревіатура назви організації Сучасне Українське Кіно) — громадська організація, яка була офіційно заснована у квітні 2015 року.
 СУК — заснований 1923 року у Львові Союз українських купців. 1933 року перейменований на Союз українських купців і промисловців (СУКП).
 Сук () — окружний муніципалітет в Канаді, у провінції Британська Колумбія, у складі регіонального округу Кепітел.
Слов'янські прізвища